Мэдисон Айсмен (англ. Madison Iseman; род. 14 февраля 1997) — американская . Известность получила благодаря роли в телесериале «» на канале Country Music Television, где она играла дочь героя Билли Рэя Сайруса.

Жизнь и карьера 
Родилась в городе Миртл-Бич, штат Южная Каролина. Сейчас Айсмен ни с кем не встречается
В течение нескольких месяцев она прошла четыре прослушивания для роли во «Все ещё Король». Так же она появлялась в таких сериалах как «Американская семейка» и «Опасный Генри». В 2017 году она сыграла Бетани в фильме «Джуманджи: Зов джунглей» и Пэм в фильме . В феврале 2018 Айсмен была утверждена на роль в предстоящем сиквеле фильма 2015 года «Ужастики», под названием «Ужастики: Призрачный Хэллоуин». В октябре 2018 года Мэдисон получила роль в фильме «Проклятия Аннабель 3».

В апреле 2019 года Айсмен получила главную роль Рейн Берроуз в фильме «Девушка, которая боится дождя», премьера которого состоялась в феврале 2021 года. В январе 2021 года она получила роль в телесериале «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», в котором она сыграла близнецов Эллисон и Леннон. Сериал был закрыт после одного сезона в 2022 году. Затем она присоединилась к актёрскому составу фильма «Рыцари Зодиака», экранизации манги Saint Seiya, премьера которого состоится в 2023 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки